Аэропо́рт Алда́н — гражданский региональный аэропорт, расположен в городе Алдане Алданского района Республики Саха (Якутия). Обеспечивает регулярное авиасообщение с региональным центром, столицей Республики Саха (Якутия) Якутском. Открыт в 1931 году.

Технические характеристики 
Аэродром: класса Д, ИВПП-1, магнитный курс 56°–236°; 1800х35 м, асфальтобетон, без категории.

Радиотехническое оборудование: ОПРС, ОРЛ-А, АРП

Светосигнальное оборудование: ОМИ «Курс-1» с МКпос=56°/236°

Основные объекты: Аэровокзал 100 пасс. Склад горюче-смазочных материалов 1760м3П.

Электроснабжение и теплоснабжение: от поселковых сетей

Резерв электропитания: дизель генератор аварийный (АД-30 киловатт) объекты светотехнического обеспечения взлётно-посадочной полосы

Принимаемые типы ВС 
Ан-2, Ан-3, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-38, Diamond DA40 Tundra, Ил-14, Pilatus Aircraft LTD PC-6/B2-H4, Aero Commander 680 FL(P), Л-410, Як-40 и вертолеты всех типов.

Показатели деятельности

Маршрутная сеть

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФКП «Аэропорты Севера»

Алдан (город)